Обри́в () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Живе. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08028.

Коммуна расположена приблизительно в 230 км к северо-востоку от Парижа, в 135 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 38 км к северу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 895 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 577 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 417 были экономически активными, 160 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 68,4 %). Из 417 активных работали 352 человека (213 мужчин и 139 женщин), безработных было 65 (28 мужчин и 37 женщин). Среди 160 неактивных 31 человек были учениками или студентами, 49 — пенсионерами, 80 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны